Д’Эрвильи — французская фамилия.

Известные носители:
 Д’Эрвильи, Луи Шарль (1755—1795) — французский военачальник.
 Д’Эрвильи, Эрнест (1839—1911) — французский журналист и писатель.